Ce terme désigne :
 Une fonction légale uniquement présente dans les pays scandinaves : voir Lögsögumad.
 Le nom d'un roi qui régnait au début du  sur les îles Hébrides et de Man : voir Lagman de Man.

Voir aussi 
 Laghman, cuisine, un plat de nouilles d'Asie centrale.
 Laghman, province de l'est de l'Afghanistan.